Le syndicat mixte intercommunal d'aménagement et de développement du Pays drouais  était l'un des cinq pays du département d'Eure-et-Loir et l'un des 31 pays de la région Centre-Val de Loire. 
Cette structure intercommunale qui s'étendait en partie sur deux régions géographiques dont l'histoire et la géographie sont proches, le Thymerais à l'ouest et le Drouais à l'est, regroupait 70 communes euréliennes et 4 communes du département de l'Eure. Le pays a laissé place en  à une nouvelle structure réunissant en une seule EPCI l'ensemble des structures qui le composaient.

Historique
 : création du syndicat mixte du pays Drouais
: reconnaissance par la région Centre
: Finalisation de la Charte de développement du Pays Drouais
 : Laisse place à un nouvel organisme réunissant l'ancien pays et les EPCI le composant. Le nouvel ensemble prend le nom de Communauté d'agglomération du Pays de Dreux

Composition
Le Pays Drouais se composait de:
la Communauté d'agglomération de Dreux agglomération (CAdD), 
la Communauté de communes Val d'Eure et Vesgre (CCVEV),
la Communauté de communes du Val d'Avre (COVAL),
la Communauté de communes les Villages du Drouais (CCLVD),
la Communauté de communes du Thymerais (CCT),
la Communauté de communes du Plateau de Brezolles (CCPB)
la commune d'Ormoy.

Compétences
Les objectifs du Syndicat mixte du Pays Drouais tiennaient essentiellement en l'aménagement équilibré des équipements et services sur le territoire, notamment sur
 La valorisation économique de ses territoires
 La préservation du cadre de vie naturel
 Le développement des activités de loisirs et au tourisme de proximité.
 La protection du patrimoine naturel

Voir aussi

Liens internes 
 Liste des intercommunalités d'Eure-et-Loir
 Liste des communes d'Eure-et-Loir
 Pays (aménagement du territoire)

Source 
 Carte interactive des communes d'Eure-et-Loir Conseil Général d'Eure-et-Loir
 Syndicat mixte du Pays Drouais

Drouais
Dreux
Thymerais
Pays d'Eure-et-Loir
Syndicat mixte